Фёдор Тимиря́зев:
 Тимирязев, Фёдор Иванович (1832—1897) — саратовский губернатор (1879—1881); сын И. С. Тимирязева.
 Тимирязев, Фёдор Павлович (1766—1815) — генерал-майор флота. Примечания